Route 7 steht für folgende Verkehrswege:
 Route 7 (Kosovo), 
 Nationale Fahrradroute 7 (Norwegen)
 Route 7 (Oman)

Vereinigte Staaten:
 Alaska Route 7
 Arkansas State Route 7
 California State Route 7
 Delaware State Route 7
 Illinois State Route 7
 New Mexico State Route 7
 U.S. Route 7

Siehe auch:
 Ruta 7